Ориола — фамилия и топоним.

Фамилия 
 Д’Ориола, Кристиан (1928—2007) — французский рапирист, четырёхкратный олимпийский чемпион, 8-кратный чемпион мира
 Ориола, Пьер (род. 1992) — испанский баскетболист.

Имя 
 Ориола — форма имени Аврелия

Топоним 
 Ориола () — фрегезия (район) в Португалии
 Ориуэла () — город и муниципалитет в Испании

Астероид 
 (701) Ориола (Oriola)

См. также 
 Ориуэла (футбольный клуб)
 Ориуэла, Ренцо
 Ориуэла-дель-Тремедаль
 Ориоли
 Ориоло
 Ориоль